La saison 2008-2009 de SuperLiga est la  de la première division serbe. Les 12 équipes sont regroupées en une seule poule, où ils affrontent chacun de leurs adversaires trois fois. Du fait du passage de la SuperLiga de 12 à 16 clubs à partir de la saison prochaine, il n'y aura qu'un club relégué et cinq clubs promus de First League.

C'est le Partizan Belgrade qui conserve son titre de champion de Serbie pour la  de son histoire. Le club réalise même le doublé en remportant la Coupe de Serbie face au FK Sevojno.

Trois places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la quatrième place étant celle du vainqueur de la Coupe de Serbie.

Qualifications en coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le champion s'est qualifié pour le  de qualification de la Ligue des champions 2009-2010. Le vainqueur de la Coupe de Serbie de football a pris la première place en Ligue Europa 2009-2010 (Si le club champion gagne la coupe, c'est le finaliste de l'épreuve qui se qualifie pour la Coupe UEFA). Les 2 autres places en Ligue Europa sont réservées aux  et  du championnat.

Les 12 clubs participants 

 Étoile rouge de Belgrade
 FK Partizan Belgrade
 OFK Belgrade
 FK Cukaricki Stankom
 Napredak Krusevac 
 Habitfarm Ivanjica - Promu de D2
 FK Vojvodina Novi Sad
 FK Jagodina - Promu de D2
 FK Borac Čačak 
 FK Banat Zrenjanin
 Hajduk-Rodic MB Kula
 FK Rad Belgrade - Promu de D2

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Première et deuxième phase 

|}

Troisième phase 
Chacune des 12 équipes rencontre une nouvelle fois chacun de ses adversaires, selon un calendrier de déplacement déterminé en fonction du classement à la fin de la .

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Serbie de football
 Coupe de Serbie de football

Liens externes 
  Site de la SuperLiga serbe
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Serbie de football
Serbie
Sport en Serbie en 2008
Sport en Serbie en 2009